Михаи́л Влади́мирович Све́тов (род. 4 января 1985 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский политик и блогер, председатель общественно-политического движения «Гражданское общество», один из главных русскоязычных популяризаторов правого либертарианства. Автор YouTube-канала «SVTV» и издатель интернет-издания «SVTV News».

Биография 
Родился в Москве в 1985 году в семье студентов-медиков; мать впоследствии работала фармацевтом, отец занялся предпринимательством. По его собственным словам, его дед — известный русский учёный-геофизик Борис Сергеевич Светов, а его прадед — белорусский художник Витольд Бялыницкий-Бируля. Как отмечает сам Михаил, он вырос в семье классических либералов.

С третьего класса школы Светов находился на домашнем обучении. Светов пишет, что, когда ему было 12 лет, его родители считались бедными. Затем их бизнес начал процветать, и в девятом классе Михаила на год отправили учиться в канадскую школу-пансион. Позднее он вернулся на домашнее обучение.

С 2004 по 2006 год учился на факультете истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета по политологической специальности. Оттуда перевёлся в Ноттингемский университет на специальность «политология» и окончил последний в 2009 году.

Находясь в Великобритании, 15 февраля 2002 года завёл блог в «Живом журнале». В 2005 году он впервые упомянул либертарианство в своём ЖЖ. В 2010 году Светов вступил в Либертарианскую партию России.

В 2010 году Михаил уехал в Японию. Там он учил японский язык, а также занимался продажей японских сувениров по интернету. Также он инвестировал в Bitcoin, на чём позднее заработал.

С 2016 года продолжил заниматься политикой в России, когда вернулся в страну.

В 2016 году окончил Новозеландскую киноакадемию. По сценарию Светова в Новой Зеландии вышел короткометражный фильм Jackpot. Этот фильм занял первое место на государственном конкурсе сценариев и получил спонсирование на экранизацию.

В ноябре 2020 года открыл в Москве либертарианский клуб «Новая искренность».

В 2021 году основал интернет-издание SVTV («СВТВ»), позиционирующее себя как либертарианское СМИ и «медиа, которое не боится говорить правду». Как указано на сайте, издание сотрудничает с анонимными авторами и существует только за счёт материальной поддержки читателей. 16 марта 2022 года сайт издания был заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры.

В июне 2021 года уехал в Южную Америку, жил в Бразилии, Панаме и Чили и других странах.

На момент 2022 года постоянно проживает в Бразилии.

18 ноября 2022 года Минюст России внёс Светова в список физических лиц — «иностранных агентов».

Политические взгляды

Либертарианство 
Михаил вступил в ЛПР в 2010 году, но, по собственному заявлению, либертарианцем стал значительно раньше под влиянием Анатолия Левенчука, автора сайта libertarium.ru.

Светов называет себя идеологическим анархо-капиталистом и вынужденным минархистом. Он считает, что только путём проведения люстраций и обеспечения работы свободного рынка можно побороть коррупцию и экономический упадок России. Кроме этого, Михаил является сторонником таких идей как: федерализм, свободы ассоциации, laissez-faire, легализации оружия, наркотиков и абортов, уменьшения роли государства в жизни ребёнка (устранение ювенальной юстиции, обеспечение механизмов эмансипации несовершеннолетних и возможность частным фондам напрямую помогать детям) и т. д.

Культурный консерватизм 
Михаил идентифицирует себя культурным правым консерватором, отделяя культурную повестку от политической. Выступает за традиционные отношения, за разделение гендерных ролей в семье. Выступает против феминисток третьей волны и политкорректности, которую называет ограничением свободы слова. Выступает против наказаний за клевету, поскольку она не является насильственным действием.

Русский национализм 
Светов выступает против многонациональности России и за строительство русского национального государства по образцу Швейцарии. Называет себя гражданским националистом, хотя при этом и определяет русских как общность культурную, а не гражданскую и выступает против российской гражданской нации. Считает, что российская оппозиция должна разрушить монополию власти на патриотическую риторику.

Отношение к другим политическим организациям 
По состоянию на 2019 год единственным союзником в борьбе против власти в России Михаил видит Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией. При этом в борьбе против действующей власти он считает приемлемым союз с любыми идеологическими врагами, если те являются настоящими оппозиционерами.

Михаил критикует деятельность партий и движений «Яблоко», Партия перемен, ПАРНАС, Левый фронт, Демократический выбор, Партия Роста, называя их псевдооппозиционными.

Одним из основных врагов гражданского общества, по мнению Светова, является так называемая «тусовочка» — околооппозиционные и одновременно околовластные, приближённые к правящим элитам, политики и журналисты, такие как Ксения Собчак, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Григорий Явлинский, Алексей Венедиктов, Михаил Ходорковский, Сергей Удальцов, Екатерина Винокурова, Мария Баронова, Владимир Рыжков, Илья Клишин, Роман Доброхотов, Сергей Пархоменко и другие.

Главным врагом для России и гражданского общества, по мнению Михаила, является номенклатура — «правящий класс, который использует инструменты  для собственного обогащения».

Политическая деятельность 

В 2012 году во время президентских выборов Светов был наблюдателем на избирательном участке № 3188 в Москве, где выявил «карусель». Был наблюдателем в 2014 и 2016 годах. В 2016 году, после возвращения в Россию из Японии, Светов начал свою общественно-политическую деятельность. Помогал в избирательной кампании Веры Кичановой и Андрея Шальнева. Помогал с организацией восьмых чтений Адама Смита. Организовал приезд директора Института Катона Питера Гётлера на чтения. Организовывал встречи и помогал с переводом выступлений иностранных гостей.

Выпускник школы inLiberty. Выступал на конференциях и читал лекции про российскую политику и ЛПР в вузах Великобритании, России, Японии, Греции и Новой Зеландии. Комментарии Михаила о российской политике перепечатывались в «Вашингтон Пост», а статьи про либертарианство опубликованы Институтом Мизеса.

С января 2017 года Михаил ведёт собственный YouTube канал «SVTV», тематика которого — обсуждение остро-социальных тем и идей либертарианства. Неоднократно заявлял, что является активным сторонником проведения люстрации в России.

18 марта 2017 года в Москве Михаил совместно с экономистом Григорием Баженовым дебатировали против руководителя проектов ФБК Артёма Торчинского на тему «Минимальная оплата труда — благо или вред?». Организатором дебатов выступил проект InLiberty. По итогам зрительского голосования убедительную победу одержали либертарианцы.

26 августа 2017 года на проспекте Сахарова в Москве состоялся митинг «За свободный интернет», на котором Михаил Светов выступил с речью. Организаторами митинга наряду с «Парнасом» выступил ряд партий и организаций, в том числе Либертарианская партия. Митинг собрал в Москве около 4 тысяч человек. Мероприятия под тем же лозунгом прошли 26 августа и в других городах России.

18 января 2018 года Светов дебатировал с Владимиром Миловым на тему президентской программы и кампании Навального и вышел победителем по результатам голосования зала.

Был организатором митинга против блокировки Telegram в России 30 апреля 2018 года на проспекте Академика Сахарова. Акцию поддержали Павел Дуров, Алексей Навальный, Роман «Loqiemean» Худяков и главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. На событии побывало, по разным подсчётам, от 7,5 до 12,5 тысяч человек.

В мае 2018 года Михаил презентовал флаг русского либертарианства — гадсденовскую змею на фоне русского национального триколора 1914 года. По задумке Светова, этот флаг должен был стать универсальным символом для всех либертарианцев России, объединяющим политические и философские убеждения сторонников свободы с патриотизмом и русской национальной культурой.

23 июня 2018 года в Москве прошла большая лекция Михаила Светова «Урок патриотизма». Мероприятие прошло в концертном зале «Измайлово» собрав около 1000 посетителей.

Периодически Михаил выступает организатором «Консервативных аниме вечеринок», на которых в неофициальной атмосфере посетителям доступны возможности посмотреть аниме, пожарить бургеры, послушать музыку и пообщаться, а между делом обсудить политику, либертарианство и послушать лекцию приглашённого лектора.

29 июля 2018 года в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг против пенсионной реформы, организованный Михаилом Световым и Либертарианской партией России. Акцию также поддержал оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным ГУ МВД России по Москве, акцию посетили 2,5 тыс. человек, по подсчётам «Белого счётчика» — 6,2 тыс. человек. Михаил выступал под конец митинга — в своей речи он указывал на то, что у государства есть долги перед своими гражданами. Уже после того, как митинг был завершён, полиция задержала председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также ведущего митинга Михаила Чичкова и журналиста издания «Sota Vision» Ивана Егорова.

В августе Михаил встретился и пообщался с американским либертарианским сенатором Рэндом Полом, рассказав ему про Либертарианскую Партию России, эффективность индивидуальных санкций против близкого круга Путина вместо секторальных санкций против всех жителей России и ряд вещей, которые, по мнению Михаила, следует знать про Путина, его министров и олигархов. Михаил также обсудил депутата Леонида Слуцкого, с которым Рэнд Пол встречался до этого.

7 октября 2018 года Михаил Светов посетил с лекцией город Владимир по приглашению местного общественного деятеля Егора Сигунова, организатора пункта обогрева для бездомных людей НКО «Дом солнца». В этом выступлении блоггер рассказывал, почему необходимы люстрации, как государственные чиновники устраивают конфликты, высказал своё мнение по поводу смены губернатора Владимирской области.

4 ноября 2018 года выступил на чтениях Адама Смита с лекцией про эффективную политическую риторику и искусство политики.

За 2018 год Михаил Светов прочитал ряд лекций на различные общественно-политические темы в 42 городах России, в некоторых по нескольку раз. Приезжал с лекциями, в том числе, в Киев и Минск.

9 февраля 2019 года в Петербурге на пятой конференции Айн Рэнд Светов выступил с лекцией «Как создать общество и не потерять человека».

Михаил был инициатором публичной кампании против закона Клишаса о «суверенном интернете» и запустил петицию против принятия этого закона, собравшую 122 тыс. подписей. Также Михаил стал одним из организаторов митинга в защиту Интернета в Москве 10 марта 2019 года, а также выступил на нём. Аналогичные митинги также прошли в Хабаровске и Воронеже. После этого кремлёвские телеграм-каналы начали распространять «расследование» про настоящих заказчиков митинга, якобы это был шведский видеоблогер Пьюдипай. После того, как закон о «суверенном интернете» прошёл второе чтение, Михаил Светов с ЛПР подавали заявки на проведение митингов 14 и 21 апреля, однако получили отказы в согласовании.

3 апреля 2019 года в Москве Светов выступил организатором и ведущим больших клубных дебатов между коммунистом Андреем «Вестником Бури» Рудым и русским националистом Егором Просвирниным на тему «Был ли геноцид русского народа в Советском Союзе?». 7 мая Михаил организовал второе мероприятие подобного формата: русский консерватор Василий Тополев (Ватоадмин) дебатировал против коммуниста Константина Сёмина на тему «Социализм: Ужас прошлого или будущее человечества?». 17 июня прошли третьи дебаты на базе проекта SVTV — на этот раз между политологами Екатериной Шульман и Валерием Соловьём на тему «Эволюция или революция? Что ждёт Россию?».

После того, как советник украинского президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что идеологией партии «Слуга Народа» является либертарианство, Михаил Светов выпустил текст, подвергавший сомнению приверженность этой партии либертарианским ценностям, а также по просьбе RTVI составил небольшой тест на понимание либертарианства для самого Владимира Зеленского.

23 июня 2019 года, после того, как Ивана Голунова отпустили под домашний арест, ЛПР и Профсоюз журналистов и работников СМИ подали заявку на митинг 23 июня в защиту Ивана в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и нескольких других городах России. На следующий день главой МВД было принято решение прекратить уголовное дело в отношении Ивана Голунова, после чего тематика заявленного митинга поменялась на освобождение политических заключённых и отмену репрессивных законов. В результате митинги прошли в Москве и ещё десяти городах России. Михаил Светов, будучи организатором митинга и выступая с трибуны, раскритиковал «Медузу» за отстранённую позицию редакции после освобождения Ивана Голунова. По словам Светова, он надеялся, что дело Голунова объединит гражданское общество. Однако позиция руководства «Медузы», исходя из которой, по мнению Светова, «журналиста отбили те, кто знает по каким телефонам звонить и имеет связи в администрации президента», а простые граждане, которые стояли в пикетах, «просто мешались под ногами», вновь его расколола. Светов призвал гражданское общество объединиться для борьбы за освобождение всех политических заключённых и несправедливо арестованных, о которых СМИ, в отличие от Ивана Голунова, пишут мало.

В ходе протестов в Москве летом-осенью 2019 года был организатором митинга за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму 20 июля и выступал с речью на встречах избирателей со своими кандидатами на Трубной площади. На этот митинг пришли, по данным «Белого счётчика», более 22 тысяч человек, что к тому моменту стало самым массовым мероприятием ЛПР. Либертарианцы также подавали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянской площади, действуя с санкции штабов независимых кандидатов и не соглашаясь на проведение митинга на площади Сахарова. В ходе переговоров 31 июля мэрией были отклонены все предложенные альтернативные площадки для проведения митинга и был вынесен ультиматум — согласование только площади Сахарова, от чего представители Либертарианской партии отказались. Сразу после провала переговоров на выходе из здания мэрии Михаил был задержан, после чего арестован на 30 суток.

9 сентября 2019 года Михаил анонсировал большой лекционный тур по 30 городам России.

28 сентября 2019 года Светов выступил на митинге в поддержку жертв «Московского Дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых, организованном Либертарианской партией и выступил инициатором одиночных пикетов на эту тему в тот же день в регионах.

Михаил Светов выступил в качестве приглашающего организатора лекции одного из самых ярких теоретиков либертарианства в мире Ганса Германа Хоппе. Лекция прошла 6 октября в Москве, на ней Хоппе описывал разрушительную силу демократии, её несовместимость с индивидуальной свободой и естественный союз между западным консерватизмом и либертарианством. На мероприятии в том числе выступил и сам Михаил.

3 ноября 2019 года по итогам VI съезда ЛПР Михаил, будучи избранным в Федеральный комитет голосами 77 делегатов, отказался от этого поста, объяснив это необходимостью в отдыхе, а также желанием употребить свои силы на написание книги и другие проекты. При этом отмечалось, что из самой Либертарианской партии он не вышел.

В 2020 году создал организацию «Гражданское общество», состоящую из так называемых «фракций» — например, Феминистической фракции и Фракции русских националистов.

Был избран членом Этического комитета Либертарианской партии России по результатам VII съезда ЛПР 7-8 ноября 2020.

Блогерская деятельность 
Вёл блог vishka в «Живом журнале» с 15 февраля 2002 года (тысячник, владелец постоянного аккаунта, 1,2 тыс. друзей), последние записи в ЖЖ датируются 2016 годом. Ведёт Twitter msvetov (с января 2009), пишет в Facebook mikhail.svetov, размещает фотографии в Instagram mrlibertarian и ведёт Telegram-канал «Комитет по этике».

С 2006-го вместе со своей девушкой вёл сайт kifkif.ru, на котором размещал фотографии несовершеннолетних девочек с провокационными подводками. В январе 2008 года сайт был закрыт.

С 25 января 2017 года ведёт видео-канал SVTV на YouTube, на котором выпускает ток-шоу с участием известных журналистов, политиков, деятелей рунета. Ранее в качестве соведущих на передаче выступали Влад Вороненко и публицист Михаил Пожарский. Среди гостей программы были Леонид Волков, Иван Жданов, Гарри Каспаров, Екатерина Шульман, Роман Юнеман, Сергей Смирнов, Лев Пономарёв, Дмитрий Дёмушкин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Богдан Литвин, Владимир Милов, Малек Дудаков, Убермаргинал, Роман Попков, Мария Мотузная, Евгений Ройзман, Роман Худяков (Loqiemean), Константин Крылов, Роман Удот, Ильдар Дадин, Руслан Соколовский, Валерий Соловей, Андрей Сикорский (Гендерфлюидный Вертосексуал), Павел Усанов, Максим Кац, Ярослав Конвей, Василий Тополев (Ватоадмин), Мария Алёхина, Борис Кагарлицкий, Алексей Абанин, Миша Вербицкий, Залина Маршенкулова, Мария Баронова, Екатерина Винокурова, Александр Плющев, Алексей Савватеев и другие. В своих видео Светов часто обращается к образам из японской анимации в качестве метода защиты, объясняя это тем, что «пока власти к тебе относятся несерьёзно, тебе ничто не угрожает». У канала есть группа Вконтакте svtvofficial.

Инциденты 

5 ноября 2017 года в ходе Чтений Адама Смита полиция задержала свыше 30 человек из числа участников конференции, в том числе и Михаила Светова, заявленного на конференцию в качестве лектора. Поводом стало то, что они возвращались с обеденного перерыва из кафе не поодиночке, а полиция в этот день ловила сторонников Мальцева. За это задержанных сделали свидетелями уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с помощью интернета) и ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Во время пребывания в спецмашине Михаил провёл краткую лекцию о пользе либертарианства для малоимущих слоёв населения.

1 апреля 2018 года Светов сообщил на своих страницах в социальных сетях, что был выдворен из Кемерово (где он собирался прочитать лекцию) 15 людьми «в штатском», которые, представившись шахтёрами, отняли документы и телефон, угрожали, побили и силой посадили на рейс обратно в Москву. По прилёте в Домодедово Михаил первым делом оставил заявление в полиции, где попросил изъять запись с камеры видеонаблюдения в аэропорту Кемерово. В результате полицейские отправили заявление о нападении на члена Либертарианской партии Светова вместо Кемерово в Читу.

30 апреля 2018 года выступил на митинге в Москве в поддержку мессенджера Telegram, призывал к люстрациям. Считает, что из-за этого призыва некоторые СМИ (Медуза, Дождь и Znak.com) не стали цитировать его речь, а также упоминать его как организатора митинга, поскольку готовились к очередному «переобуванию номенклатуры».

В 2018 году за интервью со Световым было оштрафовано издание 7х7 на сумму 800 тысяч рублей. Согласно экспертизе, проведённой по заказу Роскомнадзора, слова Светова «синтетические наркотики… убивают людей гораздо эффективнее, чем героин» являются пропагандой употребления наркотиков.

9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге на акции против пенсионной реформы полицейские применяли грубую силу к митингующим, и в их числе был также задержан Михаил Светов, на которого был составлен протокол по части 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение участником правил публичных мероприятий). Полицейские вели себя по-хамски, вырывали протокол из рук, не давали вносить в него правки. Единственного адвоката, который сумел попасть в участок, пытались из него удалить в весьма грубой форме, отобрать его удостоверение, а также использовали словесные угрозы. В итоге Михаила оставили на ночь в ОВД, отобрали очки и электронную технику. В деле имелись утверждения о нарушении: якобы в мае на улице Поликарпова его задержали за демонстрацию нацистской символики, о чём, по утверждению Светова, он впервые узнал только в зале суда. В результате Михаил был осуждён на 10 суток ареста.

20 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге Михаил Светов подвергся неудавшейся попытке вооружённого нападения. В ходе встречи один из присутствовавших на ней членов регионального отделения ЛПР после короткой перепалки со Световым достал нож и совершил попытку нападения с ним на Михаила. Позднее выяснилось, что нападавший производил видеосъёмку происходящего таким образом, что в кадр попадал только Светов. По мнению руководящих органов партии, это давало основания полагать, что против Михаила заранее готовилась некая провокация. По итогам разбирательства по данному инциденту член ЛПР, совершивший попытку нападения, был исключён из партии за нарушение её Устава. Также по итогам разбирательств 27 сентября 2018 на внеочередном заседании Федерального комитета ЛПР были исключены некоторые представители руководящего и ревизионного органов Санкт-Петербургского регионального отделения, оправдывающих агрессора, обвиняющих Михаила в провоцировании агрессии и уличённых во внешнем управлении отделением, систематической лжи членам партии и провоцировании раскола внутри отделения. После этого из партии по собственному желанию вышло несколько (до 30 человек) членов ЛПР, не согласных с таким решением. Часть из них вместе с некоторыми исключёнными позднее создали общественное движение «Чайный клуб».

10 мая 2019 года на очередную «Консервативную аниме-вечеринку» Михаила Светова пришли сотрудники полиции из-за анонимного звонка о наличии оружия на вечеринке. Полицейские задержали члена Федерального комитета Либертарианской партии Владимира Осенина, выступавшего с лекцией о том, как в России легально владеть огнестрельным оружием. Позже его отпустили под обязательство о явке. Канал РЕН ТВ, снявший задержание Осенина, сообщил, что либертарианец «со сцены рассказывал о массовом расстреле людей» и «в какой-то момент начал размахивать оружием». Также канал выложил видео, на котором Осенин говорит, что принёс на вечеринку принадлежащие ему пистолет, ружьё и винтовку. После приезда съёмочной группы РЕН ТВ в здание, где проходила вечеринка, забежали пять мужчин, которые принесли надувную секс-куклу с головой манекена и стали бросаться на людей.

19 мая 2019 года несколько человек попытались сорвать лекцию Светова в Казани. Перед самым входом в здание с лекторием на Михаила налетели несколько неизвестных и облили фекалиями. Из видео с камер видеонаблюдения стало ясно, что эти люди испражнились в коробку из-под чипсов и пять часов ждали приезда Михаила. Тем не менее лекция прошла в штатном режиме.

В июле 2019 года сайт «Миротворец» внёс Михаила Светова в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, в связи с его поездкой в Крым к его девушке.

На митинге 10 августа, организованном представителями партии Яблоко и Партии перемен, не был проигран записанный в то время арестованным Михаилом Световым аудиофайл с речью к участникам митинга. По мнению Михаила, решение не проиграть его речь было политическим, это была «попытка спасти лицо и замаскировать политическое решение под технический сбой». По словам Михаила, «это ещё одно доказательство, что аресты оппозиционных политиков используются так называемыми умеренными силами для того, чтобы формировать выгодную правящему классу повестку и возвращать улицу под контроль власти».

Большой лекционный тур Михаила по 30 городам России в 2019 году сопровождался рядом инцидентов с самого его начала. В Архангельске под различными предлогами дважды отменялись заранее согласованные и оплаченные площадки. Через сорок минут после начала лекции на новой площадке в помещение вторглись неизвестные в камуфляже, выключили свет, объявили пожарную тревогу и потребовали покинуть помещение. Присутствующие расходиться отказались, неизвестные вскоре удалились, и в итоге Михаил смог закончить лекцию. Во Владимире во время проведения лекции разбили окно и облили звонок редакции издания «Довод», где проходила лекция, зелёнкой. В Туле несколько раз подряд отменялись заранее согласованные и оплаченные площадки, однако лекция состоялась. В Орле также отменялись площадки, а губернатор Орловской области Андрей Клычков, оправдываясь за ситуацию с площадками на лекции Михаила, проговорился в своём Instagram’е об отмене именно концертного зала, хотя у него в комментариях об этом никто ни разу не упомянул. В Йошкар-Оле две площадки также сорвались по предлогам, не имеющим фактических оснований, но лекция состоялась. В Астрахани на лекцию Михаила прибыл отряд полицейских, которые очень настойчиво просили его «выйти поговорить». Светов предложил поговорить после окончания лекции, однако к тому времени сотрудники полиции покинули место её проведения. В Уфе в общей сложности сорвалось пять площадок: к владельцам двух залов приходили сотрудники МВД с требованиями отменить лекцию Михаила в их помещениях, после чего владельцы отзывали бронь. Лекция тем не менее состоялась. Новосибирская гостиница «Gorskiy City hotel» и ДК «Энергия» наряду с несколькими другими площадками отказались предоставить площадку для проведения лекции Светова несмотря на ранее достигнутые договорённости, в результате чего лекция прошла в штабе Навального. Во время мероприятия к штабу пришли сторонники «Национально-освободительного движения» (НОД), которые устроили пикет возле места проведения лекции, но после словесной перепалки с волонтёром штаба, который был участником чеченской кампании, ушли. В Красноярске владельцу площадки, на которой прошла лекция, звонили из государственных органов с сообщением о том, что эта лекция является «экстремистским мероприятием». На саму встречу со Световым также пришёл сторонник НОД и устроил провокацию, обвинив лектора и либертарианцев в пропаганде каннибализма, мешая проведению мероприятия и отказываясь покинуть помещение по просьбам присутствующих. Несколько человек силой вывели мужчину из зала, после чего тот вызвал полицию и написал заявление на бывшего координатора штаба Навального во Владивостоке Владимира Дубовского, обвинив того в физическом насилии.

Летом 2019 года Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов старую страницу Светова в Instagram’е: в ходе судебной экспертизы некоторые из публикаций были признаны детской порнографией. Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить этот контент. 6 ноября 2019 года было возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК из-за поста в том же старом аккаунте Instagram, по которому Михаил проходит свидетелем. Полицейские провели обыск в квартире Михаила, в ходе которого изъяли сетевое хранилище. По мнению Светова, следственные мероприятия являются давлением властей за его политическую деятельность.

Награды 
Один из пяти финалистов премии Бориса Немцова в 2019 году, в открытом голосовании занявший второе место после Алексея Навального. Был номинирован на эту премию за последовательную борьбу против цензуры и изоляции интернета.

Примечания

Ссылки 

 Почему в оппозиции нет новых лиц? Потому что о них не хотят писать. Republic, 4 мая 2018
 Как видеоблогер и либертарианец Михаил Светов превращается в перспективного политика, Медуза, 26 сентября 2019

Политики России XXI века
Либертарианцы России
Политологи России
Блогеры России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Общественные деятели России
Выпускники РГГУ
Выпускники Ноттингемского университета
Отрицатели глобального потепления
Репрессии в России
Анархо-капиталисты
Люди, признанные в России «иностранными агентами»